Hernández Gutiérrez ist der Name folgender Personen:

 Ana Teocalli Hernández Gutiérrez (* 1989), mexikanische Handballspielerin, siehe Ana Hernández
 Javier Hernández Gutiérrez, (* 1961), mexikanischer Fußballspieler, siehe Javier Hernández (Fußballspieler, 1961)